Almagor steht für:

 Almagor (Moschav), eine nordisraelische Siedlung in Art eines Moschav
 Dan Almagor (* 1935), israelischer Dramatiker
 Gila Almagor, eine israelische Schauspielerin
 Raphael Cohen-Almagor (* 1961), ein britisch-israelischer Politikwissenschaftler